Pony Ride (album) - album van de Finse band The Crash
 Pony Ride (Bobbejaanland) - attractie in Bobbejaanland